Ženská dvouhra Advantage Cars Prague Open 2019 probíhala ve druhé polovině července 2019. Do singlové soutěže pražského tenisového turnaje na okruhu ITF, hraného na štvanické antuce, nastoupilo třicet dva hráček. Obhájkyní titulu byla Nizozemka Richèl Hogenkampová, která v semifinále skrečovala Korpatschové.

Vítězkou se stala třetí nasazená Němka Tamara Korpatschová, jež ve finále zdolala Češku Denisu Allertovou po dvousetovém průběhu 7–5 a 6–3. V probíhající sezóně si připsala premiérové turnajové vítězství, které představovalo osmý singlový titul na okruhu ITF a po triumfu na Hechingen Open 2017 druhý v kategorii 60 tisíc dolarů.

Nasazení hráček

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 

Advantage Cars Prague Open 2019